Mission Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Kanada:
 Mission Creek (Kleiner Sklavensee)
 Mission Creek (Okanagan Lake)

in den Vereinigten Staaten:
 Mission Creek (San Francisco)

Mission Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mission Creek (Minnesota), im Pine County

Siehe auch:
 Mission Creek Township